Hornspitze oder Hornspitz heißen folgende geographische Objekte:

 III. Hornspitze (3. Hornspitz, Berliner Spitze), 3253 m, in den Zillertaler Alpen, Tirol
 einige weitere Gipfel (1.–5. Hornspitz[e], 3222–3145 m) in den Zillertaler Alpen, an der Grenze Tirol-Südtirol, siehe Hornspitzen
 Hornspitze (Tuxer Alpen), 2650 m, am Tuxer Joch, Tirol
 Hornspitze (Rätikon), 2537 m, Landesgrenze Vorarlberg–Graubünden
 Hornspitz (Dachsteinmassiv), 1433 m, Gipfel im Schigebiet Dachstein West, Grenze Salzburg–Oberösterreich